Dans la mythologie grecque, Séléné est une déesse personnifiant la lune.

Personnalités

Arts et culture 
 Séléné est un personnage de Marvel comics créé en 1983.
 Selene est personnage italien de bande dessinée créé en 1965.
 Selene est une chanson de Gong.
 Selene est un personnage des films Underworld et Underworld 2 : Évolution.

Sciences et techniques 
 En astronomie, (580) Séléné est un astéroïde.
 SELENE est une mission lunaire projetée par le Japon.
 En biologie, Selene est un genre de poisson.
 Le HMS Selene est un sous-marin de  de la Royal Navy.